Kursdorf ist der Name folgender Orte:

 Kursdorf (Eisenberg), Ortsteil von Eisenberg (Thüringen)
 Kursdorf (Schkeuditz), Ortsteil von Schkeuditz
 Konradowo (Wschowa), Ortschaft in der polnischen Landgemeinde Wschowa, bis 1945 im preußischen Landkreis Fraustadt

Siehe auch:
 Cursdorf
 Chursdorf